8-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 8-я параллель северной широты
 8-я параллель южной широты

См. также 
 8-й меридиан